Palatucci [palatučči] je italské příjmení, které neslo vícero významných osobností:

 Giovanni Palatucci (1909–1945), italský policejní důstojník, odpůrce nacismu a spravedlivý mezi národy
 Giuseppe Maria Palatucci (1892–1961), italský biskup města Campagna a zachránce Židů před holocaustem

Italská příjmení